Krawinkel ist:

der Name folgender Orte:
 Krawinkel (Bad Bibra), Ortsteil der Stadt Bad Bibra im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Krawinkel (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen

der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Krawinkel (1851–1936), deutscher Unternehmer
 Hermann Krawinkel (1895–1975), deutscher Jurist
 Holger Krawinkel (* 1956), deutscher Verbraucherschützer
 Johann Leopold Krawinkel (1780–1842), deutscher Unternehmer
 Kralle Krawinkel (1947–2014), deutscher Musiker und Gitarrist
 Lenard Fritz Krawinkel (* 1966), deutscher Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent

 eine Figur aus der niederländischen Zeichentrickserie Krawinkel und Eckstein
 das deutsche Textil-Unternehmen Leop. Krawinkel
 die deutsche Orgelbaufirma Orgelbau Krawinkel

Siehe auch
Cravinkel, Crawinkel und Krahwinkel